Sebastien Britten (né le  à Verdun au Québec) est un  patineur artistique canadien. En 1995, il devint le champion canadien de sa discipline.  Il représenta également le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 1994, durant lesquels il termina au . En 1998, il remporta le Championnat mondial de patinage artistique professionnel qui se déroula à Jaca en Espagne. Depuis son retrait des compétitions, il poursuit une carrière d'entraineur et de chorégraphe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique canadien
Naissance en mai 1970
Naissance à Montréal
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994